Xenodaeria är ett släkte av loppor. Xenodaeria ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullvadsloppor
Xenodaeria